Jean Baud ist der Name folgender Personen:

* Jean Baud (Geschäftsmann) (Jean Ernest Désiré Baud; 1919–2012), französischer Geschäftsmann und Autor 

 Jean-Jacques Baud (* 1947), französischer Sportschütze 
 Jean-Pierre Baud (* 1943), französischer Jurist